

Toponymie 
 Wallen, commune d'Allemagne, Land de Schleswig-Holstein

Personnalités 

 Angelica Wallén (1986), une joueuse suédoise de handball ;
 Byron Wallen (1969), un trompettiste de jazz britannique ;
  (1983), un joueur de football américain germano-américain ;
 Lena Hjelm-Wallén (1943), un politicien suédois (Socialdemokraterna) ;
 Lennart Wallén (1914-1967), un monteur suédois;
 Sigurd Wallén (1884-1947), acteur, réalisateur, scénariste, monteur et metteur en scène suédois ;
  (1976), costumière suédoise ;
  (1976), un footballeur finlandais ;
 Wallen, une chanteuse française de R'n'B et de hip-hop.

Voir aussi 
 Wallon (homonymie)
 De Wallen